Ali Babá - protagonista de uma das histórias mais conhecidas da obra "As Mil e Uma Noites"

Filmes
Ali Baba and the Forty Thieves (1944), com Maria Montez e John Hall
Ali Babá e os Quarenta Ladrões (1954)
Ali Babá e os Quarenta Ladrões (1972), produção brasileira com Os Trapalhões

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens